Марк Холата (; 25 августа 1982, Клэрмор) — американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации Bellator MMA, участник трёх гран-при Bellator тяжёлого веса.

Биография 
Марк Холата родился 25 августа 1982 года в городе Клэрмор, штат Оклахома. Был одарённым спортивным ребёнком, в детстве играл в футбол, неоднократно участвовал в соревнованиях школьников на первенство штата, был удостоен звания лучшего нападающего в своём округе. Также во время учёбы в школе один год провёл в легкоатлетической команде, некоторое время занимался пауэрлифтингом — имеет в этой дисциплине награды с чемпионата Оклахомы. Окончив школу, поступил в Университет Талсы, где продолжил активно заниматься спортом, в частности футболом.

Дебютировал в смешанных единоборствах в июне 2007 года, победив своего первого соперника единогласным решением судей. Дрался в основном в местных оклахомских промоушенах, в течение первых трёх лет одержал на профессиональном уровне восемь побед и потерпел только два поражения.

Благодаря череде удачных выступлений в 2010 году Холата привлёк к себе внимание крупной американской организации Bellator MMA и, подписав долгосрочный контракт, успешно дебютировал здесь — в первом же раунде нокаутировал известного бойца Шона Джордана, будущего ветерана UFC. После победы над опытным Кармело Марреро на C3 Fights одержал досрочную победу в Bellator над Трейси Уиллисом.

В 2011 году Марк Холата принял участие пятом сезоне гран-при тяжёлого веса Bellator, однако уже на стадии четвертьфиналов потерпел поражение от Рона Спаркса и выбыл из дальнейшей борьбы за титул. В следующем году отметился победой над Эйбом Уагнером и предпринял ещё одну попытку выиграть гран-при — в седьмом сезоне вновь остановился в четвертьфинале, на сей раз проиграл рычагом локстя бразильцу Винисиусу Кейрусу. В марте 2014 года в третий раз участвовал в гран-при тяжеловесов, в четвертьфинале десятого сезона техническим нокаутом потерпел поражение от россиянина Александра Волкова, бывшего чемпиона организации. Имеет в послужном списке двенадцать побед и пять поражений.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|12-5
|Александр Волков
|TKO (удары руками)
|Bellator 111
|
|align=center|1
|align=center|1:21
|Такервилл, США
|Четвертьфинал 10 сезона гран при тяжёлого веса
|-
| Поражение
|align=center| 12-4
|Винисиус Кейрус
|Сдача (рычаг локтя)
|Bellator 75
|
|align=center| 1
|align=center| 3:26
|Хаммонд, США
|Четвертьфинал 7 сезона гран при тяжёлого веса
|-
| Победа
|align=center| 12-3
|Эйб Уагнер
|Сдача (обратный ахилл)
|Bellator 69
|
|align=center| 1
|align=center| 2:24
|Лейк-Чарльз, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 11-3
|Рон Спаркс
|KO (удары руками)
|Bellator 52
|
|align=center| 1
|align=center| 1:24
|Лейк-Чарльз, США
|Четвертьфинал 5 сезона гран при тяжёлого веса
|-
| Победа
|align=center| 11-2
|Трейси Уиллис
|Сдача (колени и руки)
|Bellator 42
|
|align=center| 1
|align=center| 0:49
|Кончо, США
|
|-
| Победа
|align=center| 10-2
|Кармело Марреро
|Единогласное решение
|C3 Fights: SlamFest
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Ньюкёрк, США
|
|-
| Победа
|align=center| 9-2
|Шон Джордан
|KO (удар рукой)
|Bellator 31
|
|align=center| 1
|align=center| 1:13
|Лейк-Чарльз, США
|
|-
| Победа
|align=center| 8-2
|Джеймс Джек
|Единогласное решение
|C3 Fights: Knockout-Rockout Weekend 3
|
|align=center| 3
|align=center| 3:00
|Кончо, США
|
|-
| Победа
|align=center| 7-2
|Джейсон Николсен
|Сдача (удушение сзади)
|C3 Fights: Knockout-Rockout Weekend 2
|
|align=center| 1
|align=center| 2:09
|Клинтон, США
|
|-
| Победа
|align=center| 6-2
|Джоэл Травис
|Единогласное решение
|C3 Fights: Slammin Jammin Weekend 4
|
|align=center| 3
|align=center| 3:00
|Ньюкёрк, США
|
|-
| Победа
|align=center| 5-2
|Ральф Келли
|TKO (отказ)
|C3 Fights: Slammin Jammin Weekend 2
|
|align=center| 1
|align=center| 3:00
|Ред-Рок, США
|
|-
| Победа
|align=center| 4-2
|Джон Хилл
|Сдача (удушение сзади)
|Bricktown Brawl 1
|
|align=center| 2
|align=center| 1:19
|Оклахома-Сити, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 3-2
|Деррилл Счуновер
|TKO (удары руками)
|Freestyle Cage Fighting 23
|
|align=center| 1
|align=center| 2:33
|Оклахома-Сити, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 3-1
|Джон Орр
|TKO
|C3 Fights: Battle on the Border
|
|align=center| 2
|align=center| 1:48
|Ньюкёрк, США
|
|-
| Победа
|align=center| 3-0
|Дэнни Хауэлл
|TKO (удары руками)
|Masters of the Cage 17
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:59
|Оклахома-Сити, США
|
|-
| Победа
|align=center| 2-0
|Райан Данфи
|Сдача
|Masters of the Cage 14
|
|align=center| 1
|align=center| 1:50
|Оклахома-Сити, США
|
|-
| Победа
|align=center| 1-0
|Тони Робертс
|Единогласное решение
|Masters of the Cage 14
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Оклахома-Сити, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Выпускники Университета Талсы